Эфраим «Ред» Роча (; 18 сентября 1923 года, Хило, Гавайи — 13 февраля 2010 года, Корваллис, штат Орегон) — американский профессиональный баскетболист и тренер, первый уроженец Гавайских островов, заигравший в НБА.

Карьера игрока 
Играл на позиции центрового. Учился в Университете штата Орегон, в 1947 году был выбран на драфте НБА под 12-м номером командой «Торонто Хаскис», однако не провёл за неё ни одного матча, так как вскоре был перепродан в клуб «Сент-Луис Бомберс», выступавший в Баскетбольной ассоциации Америки. Позже выступал за команды «Балтимор Буллетс», «Сиракьюс Нэшнлз» и «Форт-Уэйн Пистонс». Всего в НБА провёл 9 сезонов. В сезоне 1954/1955 годов Роча стал чемпионом НБА в составе «Нэшнлз». Два раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1951—1952). Всего за карьеру в НБА сыграл 586 игр, в которых набрал 6362 очка (в среднем 10,9 за игру), сделал 2747 подборов и 1153 передачи.

Роча до сих пор делит с бывшим товарищем по команде «Нэшнлз» Полом Сеймуром рекорд НБА по количеству проведённого времени на площадке за одну игру плей-офф, у обоих по 67 минут. Это достижение они установили во втором матче серии полуфинала Восточной конференции в плей-офф НБА 1953 года против команды «Бостон Селтикс», однако «Сиракьюс Нэшнлз» эту игру проиграл 105—111 (в 4-м овертайме), а вместе с ним и серию и завершил борьбу за титул чемпиона НБА.

Карьера тренера 
После завершения профессиональной карьеры Роча три года тренировал команду «Детройт Пистонс» (1957—1960), за которую выступал последний сезон в качестве игрока. Позднее уехал к себе на родину, на Гавайи, где сначала тренировал клуб «Гавайи Чифс» (1961—1962), игравшей в Американской баскетбольной лиге, а затем команду Гавайского университета «Гавайи Рейнбоу Уорриорз» (1963—1973), до сих пор выступающую в NCAA.

Смерть 
Ред Роча умер от рака 13 февраля 2010 года в городе Корваллис (штат Орегон), в возрасте 86 лет.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Тренерская карьера на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Сент-Луис Бомберс»
Игроки «Балтимор Буллетс» (1944—1954)
Игроки «Сиракьюс Нэшнлз»
Игроки «Форт-Уэйн Пистонс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Детройт Пистонс»